Fastighetskontoret kan syfta på

Fastighetskontoret, Stockholms stad
Fastighetskontoret, Göteborgs stad